Il Masters di Roma 2005 (chiamato anche Telecom Italia Masters per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 62ª edizione del Roma Masters, parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2005 e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2005. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia, il torneo maschile si è giocato dal 2 al 9 maggio 2005, e quello femminile la settimana successiva.

Campioni

Singolare maschile 

 Rafael Nadal ha battuto in finale  Guillermo Coria, 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(6)

Singolare femminile 

 Amélie Mauresmo ha battuto in finale  Patty Schnyder, 2-6, 6-3, 6-4

Doppio maschile

 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro hanno battuto in finale  Bob Bryan  /  Mike Bryan, 6-4, 6-2

Doppio femminile

 Cara Black / Liezel Huber hanno battuto in finale  Marija Kirilenko /  Anabel Medina Garrigues, 6-0, 4-6, 6-1

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2005